Miejscowości w USA:
 Bellaire – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Bellaire – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Bellaire – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harris